NDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nadunumu (Papua Nuova Guinea)